Paradise Lost (banda), inglesa 
 Paraíso Perdido, poema de John Milton